

Керсново — село в гміні Бранськ Більського повіту Підляського воєводства
 Керсново — село в гміні Ківіти Лідзбарського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства